Jméno a příjmení Ján Zeman má více nositelů:

 Ján Zeman (kněz) (1885–1975) – slovenský evangelický kněz a meziválečný československý politik, poslanec a později senátor za agrární stranu
 Ján Zeman (politik KSČ) (1909–1993) – slovenský odbojář, účastník SNP, poválečný československý politik, poslanec KSČ 
 Ján Zeman (režisér) – slovenský scenárista a filmový režisér